José Nunes ist der Name folgender Personen:

* José Nunes (Fußballspieler) (José Carlos Araújo Nunes; * 1977), portugiesischer Fußballspieler 
 José Cirilo Nunes, osttimoresischer Freiheitskämpfer
 José da Costa Nunes (1880–1976), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Goa
 José Joaquim Nunes (1859–1932), portugiesischer Romanist, Lusitanist und Dialektologe
 José Maurício Nunes Garcia (1767–1830), brasilianischer Komponist
 José Nunes Soares (* 1950), brasilianischer Bundesabgeordneter für Bahia